Daniel García González (Torrelavega, España, 26 de mayo de 1970) es un entrenador español de baloncesto. Ha entrenado al Cantabria Lobos durante más de 60 partidos en la Liga ACB. Actualmente dirige al Club Deportivo Estela Santander en la Liga EBA

Trayectoria

 1999-2000 : Cantabria Lobos (ACB)
 2000-2001 : Cantabria Lobos (ACB)
 2002-2003 : Cantabria Lobos (LEB)
 2003-2004  : Plasencia Baloncesto (LEB)
 2004-2005  : Plasencia Baloncesto (LEB)
 2005-2006  : Plasencia Baloncesto  (LEB)
 2005-2006  : CB Ourense Baloncesto (LEB-2)
 2007-2008  : CB Ourense Baloncesto (LEB-2)
 2008-2009   : CB Ourense Baloncesto (LEB-2)
 2013-2014  : Club Deportivo Estela Santander (EBA)
 2014-2015  : Club Deportivo Estela Santander (EBA)

 Dani García, nuevo entrenador del CD Estela Santander
 Dani García ficha por el CD Estela
 Dani García cree que al Plasencia se le mira con lupa desde ahora
 El Cantabria Lobos cesa a Dani García 
 El Plasencia renueva a su entrenador Dani García

Entrenadores de baloncesto de España